Nyholt ist der Familienname folgender Personen:

 Hege Bae Nyholt (* 1978), norwegische Politikerin
 Richard Nyholt (* 1975), fidschianischer Rugby-Union-Spieler